

Patronyme 

 Auguste-Édouard Mariette (1821-1881), égyptologue français ;
 
 Jean Mariette (1660-1742), auteur de L'Architecture française (1727) ;
 Nicolas Louis Mariette (vers 1730-vers 1789), maître menuisier ébéniste ;
 Philippe Edmond-Mariette (1955-), personnalité politique française ;
 Pierre-Jean Mariette (1694-1774), graveur, libraire, historien d’art et collectionneur d’estampes français ;
 Vincent Mariette (1980-), réalisateur et scénariste français.

Voir aussi 
 Mariette, personnage de la bande dessinée réalisée par F'murr, le Génie des alpages
 La Fugue de Mariette, film musical
 Le lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer
 Mariette, une goélette américaine construite en 1915

Prénom 
 Maria Goretti dite "Mariette"
 
Surnom
Homonymie de patronyme